Албатегниус је кратер настао ударом на видљивој страни Месеца. Име му је званично уведено од стране Интернационалне Астрономске Уније (ИАУ) 1935. године, у част Ал-Батанију (850-929.).

Локација

Кратери сателити 
Кратери сателити су мали кратери смештени у близини главног кратера. Они су именовани истим именом као и главни кратер, али уз то име иде и додатно велико слово (чак иако је формирање тих кратера независно од формирања главног кратера). Договорено је да су обележени на Лунарној карти стављањем слова на тачку најближу главном кратеру. Листа кратера сателита
Албатегниус:

Референце 

Кратери